Repiovka (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Repiovka (Uliànovsk), localitat de la província d'Uliànovsk, a Rússia